Craon steht für geografische Objekte in Frankreich:
 Craon, Stadt im Département Mayenne
 Craon (Vienne), Gemeinde im Département Vienne
 Craon (Fluss), 24 km langer Nebenfluss des Airin
 Craon, ehemalige Gemeinde im Département Meurthe-et-Moselle, heute Ortsteil von Sionviller

Craon ist der Familienname folgender Personen:
 Craon (Adelsgeschlecht), Familie des französischen Adels
 Robert de Craon († 1147), Großmeister des Templerordens
 Olivier de Craon, Erzbischof von Tours
 Jean de Craon, Bischof von Le Mans, Erzbischof von Reims
 Marie de Craon, Mutter von Gilles de Rais
 Marie Françoise Catherine de Beauvau-Craon (1711–1786), Mätresse am Hof von Lunéville